|-
| 196001 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 196002 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 196003 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 196004 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 196005 - || || 12 de setembre de 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 196006 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 196007 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196008 - || || 5 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196009 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196010 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196011 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196012 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196013 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196014 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196015 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196016 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196017 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196018 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196019 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196020 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196021 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196022 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196023 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196024 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196025 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196026 - || || 27 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196027 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196028 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196029 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196030 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196031 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196032 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196033 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196034 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196035 - || || 30 de setembre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 196036 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196037 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196038 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196039 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196040 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196041 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196042 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196043 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196044 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196045 - || || 19 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196046 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196047 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196048 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196049 - || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196050 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 196051 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196052 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196053 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196054 - || 2002 TK || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196055 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196056 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196057 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196058 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196059 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196060 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196061 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196062 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196063 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196064 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196065 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196066 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196067 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196068 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196069 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196070 - || || 2 d'octubre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 196071 - || || 2 d'octubre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 196072 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196073 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196074 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196075 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196076 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196077 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196078 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196079 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196080 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196081 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196082 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196083 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196084 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196085 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196086 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196087 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196088 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196089 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196090 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196091 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196092 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196093 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196094 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196095 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196096 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196097 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196098 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196099 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196100 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6